Eredivisie (1983/1984) była 27. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna AFC Ajax. Nowym mistrzem Holandii został zespół Feyenoord. Tytuł króla strzelców zdobył Marco van Basten, który w barwach klubu AFC Ajax zdobył 28 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 

1983 w piłce nożnej
1984 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1983 w Holandii
1984 w Holandii